Jacek Gajewski – fizyk.
 Jacek Gajewski – historyk sztuki.